Rożyńsk Wielki (powiat Ełcki)
 Rożyńsk Wielki (powiat Gołdapski)